Noble Savage () — третий студийный альбом американской хеви-метал группы Virgin Steele. Выпущен в 1985 году на лейбле Cobra Records, в ФРГ вышел на лейбле Steamhammer в 1985-м и позже в 1987-м.

После ухода из группы Джека Старра, гитариста и основателя коллектива, на его место по инициативе ДеФейса приходит его школьный друг, Эдвард Пурсино, с которым и был записан этот и все последующие альбомы группы.

Альбом был хорошо принят. Так, рецензент Уве Лерх из немецкого журнала Rock Hard дал альбому 9,5 баллов из 10 возможных, похвалив тексты песен и отметил песни «We Rule the Night», «Thy Kingdom Come», «Fight Tooth and Nail», «The Evil in Her Eyes», особо выделив инструментальную композицию «Image of a Faun at Twilight».

Автором обложки альбома является канадский художник Хью Сайм, в дальнейшем работавший с такими коллективами как Fates Warning (1989—1994), Queensrÿche (1994—1997), Iron Maiden (1995) и др.

Список композиций 
Автор всех текстов — Дэвид ДеФейс. Композиция № 4 — инструментальная.

Участники записи 
 Дэвид ДеФейс — вокал, клавишные;
 Эдвард Пурсино — гитара;
 Джо О’Рейлли — бас-гитара;
 Джоуи Айвазян — ударные.
 Аль Фалькон — звукоинженер;
 Джерри Комито — ассистент инженера;
 Джордж Грейвес — мастеринг;
 Джеффри Томас — фотограф;
 Хью Сайм — художник обложки;
 Продюсер — Дэвид ДеФейс

В массовой культуре 
Песня «Noble Savage», давшая название альбому стала одной из самых популярных и известных песен группы, во многом благодаря необычной на то время структуре и звучанию.

Песня «We Rule the Night» использовалась как саундтрек в канадском фильме ужасов «Кошмар зомби» (1986 год).

Переиздания 
Всего, альбом выдержал 4 переиздания — в 1997 году лейблом Noise Records, в 2008 — компанией Dockyard 1 и в 2011 компанией SPV GmbH. Все переиздания содержали в себе по несколько бонус-треков, включая живые выступления, инструментальные композиции и всевозможные ремиксы некоторых песен с данного альбома.

Примечания

Ссылки 

 Альбом Noble Savage на Encyclopaedia Metallum
 Официальный сайт группы Virgin Steele

Альбомы Virgin Steele
Альбомы Cobra Records
Альбомы SPV/Steamhammer